Класирането по медали от Зимните олимпийски игри 2010 във Ванкувър показва броя на победите на националните олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 86 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят над 2500 спортисти от 82 страни в периода от 12 февруари до 28 февруари 2010 г. в общо 15 спорта.

В индивидуалния старт по биатлон при мъжете са дадени два сребърни медала, защото двама състезатели финишират едновременно.

Най-много златни медали печелят представителите на Канада, като по този начин Канада за първи път печели класирането по медали на зимни олимпийски игри. Канадски състезатели не печелят нито един златен медал на предишните две провели се в Канада Олимпиади – лятната през 1976 в Монреал и зимната през 1988 в Калгари. САЩ печели общо 37 медала, което е най-големият брой медали, спечелени от една държава в рамките на една зимна Олимпиада, а Канада печели 14 златни медала, което е най-големият брой златни медали, спечелени от една държава в рамките на една зимна Олимпиада. Предишното най-добро постижение е на СССР от Олимпиадата в Инсбрук през 1976 г.

Класиране

Източници 

 Olympic Medals: Gold, Silver, Bronze: Vancouver 2010 Winter Olympics – класиране по медали от официалния сайт на игрите

Зимни олимпийски игри 2010